Зи́гфрид () — распространённое германское имя. Его вариантами являются , , , .

Мифология
 Зигфрид — один из важнейших героев древнегерманского эпоса, герой саги о Нибелунгах. В скандинавской мифологии — Сигурд (Зигурд) из цикла сказаний про Нифлунгов.

Имя 
 Зигфрид I фон Спанхейм (ок. 1010/1015—1065) — граф Шпонгейм с 1044, маркграф Венгерской марки (1045—1047), гауграф в Пустертале и Лаванттале с 1048 (не позднее). 
 Зигфрид II (1107—1124) — граф Веймара и Орламюнде с 1113 года из рода Асканиев.
 Архиепископы майнцские:
 Зигфрид I фон Эпштейн (; 1059 или 1060—1084) — архиепископ майнцский;
 Зигфрид II фон Эпштейн — архиепископ майнцский, курфюрст и канцлер.
 Зигфрид III фон Эппштейн (ок. 1194—1249) — архиепископ майнцский, курфюрст и канцлер.
 Зигфрид Шведский (Сигурд; ум. ок. 1045) — епископ западной церкви, миссионер, покровитель Швеции.
 Зигфрид (вождь викингов) (фр.) - предводитель викингов при осаде Парижа в 885-886 годах.

Фамилия 
 Зигфрид, Андре (André Siegfried; 1875—1959) — французский географ и социолог
 Зигфрид, Карл Адольф (1830—1903) — протестантский богослов.
 Зигфрид, Ларри (1939—2010) — американский профессиональный баскетболист.
 Зигфрид, Герман (1819—1879) — швейцарский топограф, картограф, начальник штаба швейцарской армии.

Псевдонимы 
 Зигфрид — псевдоним известного музыкального критика Эдуарда Александровича Старка (1874—1942).
 Зигфрид (кинорежиссёр) (также ЗИГ; р. 1973) — псевдоним французского кинорежиссёра и композитора Зигфрида Дебребана.

В искусстве 
 «Зигфрид» — опера Рихарда Вагнера.
 Siegfried — музыкальный коллектив из Австрии, исполняющий свою музыку в направлении эпического викинг-метала.
 Зигфрид из Денесле — рыцарь «Ордена Пылающей Розы» из компьютерной игры «Ведьмак».
 Фильмы
 «Нибелунги: Зигфрид» — немой художественный фильм Фрица Ланга по мотивам средневековой германской эпической поэмы «Песнь о Нибелунгах»
 «Зигфрид» — итальянский драматический фильм 1957 года, вольная экранизация «Песни о Нибелунгах»
 «Зигфрид» — польский драматический фильм 1986 года по одноименному произведению Ярослава Ивашкевича
Прочее
 Зигфрид — артиллерийское орудие Второй мировой войны.

См. также 
 Сигурд
 Линия Зигфрида (1936—1940) — система немецких долговременных укреплений на западе Германии.

Имена германского происхождения
Немецкие мужские имена